Byck ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Byck (1897–1964), rumänischer Romanist und Rumänist 
 Samuel Byck (1930–1974), US-amerikanischer Flugzeugentführer

Siehe auch:
 Bick